Токчоро Джолдошев (; ) — советский киргизский литератор и государственный деятель, нарком просвещения Киргизской АССР (1933—1935), основоположник киргизской литературной критики.

Биография 
В 1925 году окончил Джетысуйский институт просвещения в городе Верном. Сотрудничал в газетах «Тилчи», «Ак жол», «Джетысуйская правда», «Эркин-Тоо».

В 1925 году принят в ВКП(б), в 1925—1927 годах работал в Москве редактором и секретарем секции Центрального издательства народов СССР. В 1927 году составил и выпустил первый поэтический сборник киргизских поэтов «Кызыл гул» («Красный цветок»).

В 1927—1928 годах в семи номерах газет «Эркин Тоо», «Кызыл Кыргызстан» опубликовал цикл статей «Художественная литература и наши поэты», в 1927—1929 годах работал начальником академического центра Наркомата просвещения Киргизской АССР.

В 1929 году на II Всекиргизском Съезде советов был избран секретарем ЦИК Киргизской АССР. 1931—1932 годах работал председателем Колхозцентра Киргизской АССР.

В 1933—1935 годах — нарком просвещения Киргизской АССР, в 1933 г. выступил на VII Пленуме Киргизского областного комитета ВКП(б) с докладом «Культурное строительство в Киргизии и задачи народного просвещения».

В 1934 году был назначен главным редактором подготавливаемого к изданию эпоса «Манас».

В 1935 году был арестован, в 1937 году по сфальсифицированному обвинению осужден и расстрелян. В 1956 году посмертно реабилитирован.

Семья 
Дочь — Чолпон Джолдошева (1929—2016), филолог, член-корреспондент Национальной академии наук Кыргызской Республики.

Примечания

Источники 
 

Киргизские поэты
Выпускники Казахского национального педагогического университета имени Абая
Народные комиссары Киргизской АССР
Члены Президиумов ЦИК автономных республик СССР
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Расстрелянные в СССР
Казнённые в 1937 году
Посмертно реабилитированные в СССР